Zunura är ett släkte av svampar. Zunura ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zunura